NGC 1564 (другие обозначения — NPM1G −15.0226, PGC 15004) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Эридана. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1885 году. Описание Дрейера: «очень тусклый, очень маленький объект круглой формы, немного более яркий в середине, в паре с NGC 1563».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога». В Индекс-каталоге указаны исправленные координаты относительно указанных в Новом общем каталоге.

Примечания 

 

1564
Эридан (созвездие)
Линзообразные галактики